|-
|(83251)||2001 RF64|| align=right|15,5|| align=right|2,749|| align=right|0,176|| align=right|8,25|| align=right|4,558||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83252)||2001 RG64|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,090|| align=right|8,19|| align=right|5,423||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83253)||2001 RH64|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,055|| align=right|7,93|| align=right|5,631||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83254)||2001 RT65|| align=right|14,2|| align=right|3,223|| align=right|0,087|| align=right|15,01|| align=right|5,786||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83255)||2001 RK66|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,120|| align=right|4,45|| align=right|4,423||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83256)||2001 RX68|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,050|| align=right|8,97|| align=right|5,123||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83257)||2001 RL69|| align=right|13,6|| align=right|3,014|| align=right|0,102|| align=right|8,77|| align=right|5,232||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83258)||2001 RJ71|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,068|| align=right|3,61|| align=right|4,520||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83259)||2001 RN71|| align=right|14,3|| align=right|3,000|| align=right|0,111|| align=right|9,56|| align=right|5,194||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83260)||2001 RP72|| align=right|15,2|| align=right|2,768|| align=right|0,191|| align=right|3,57|| align=right|4,605||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83261)||2001 RB73|| align=right|14,3|| align=right|2,772|| align=right|0,113|| align=right|11,69|| align=right|4,615||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83262)||2001 RF73|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,146|| align=right|14,69|| align=right|4,272||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83263)||2001 RQ74|| align=right|14,6|| align=right|2,713|| align=right|0,069|| align=right|5,18|| align=right|4,469||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83264)||2001 RH75|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,088|| align=right|6,87|| align=right|4,450||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83265)||2001 RU76|| align=right|13,9|| align=right|3,180|| align=right|0,026|| align=right|25,27|| align=right|5,671||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83266)||2001 RM77|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,333|| align=right|12,10|| align=right|4,214||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83267)||2001 RY77|| align=right|14,7|| align=right|2,881|| align=right|0,093|| align=right|0,98|| align=right|4,889||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83268)||2001 RZ77|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,026|| align=right|9,53|| align=right|5,258||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83269)||2001 RG78|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,075|| align=right|11,08|| align=right|5,327||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83270)||2001 RK79|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,275|| align=right|8,19|| align=right|3,768||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83271)||2001 RL79|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,200|| align=right|11,38|| align=right|4,160||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83272)||2001 RT80|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,103|| align=right|3,65|| align=right|5,249||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83273)||2001 RY80|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,223|| align=right|7,97|| align=right|4,654||MBA||13. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83274)||2001 RJ81|| align=right|16,0|| align=right|2,693|| align=right|0,183|| align=right|2,16|| align=right|4,418||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83275)||2001 RQ81|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,107|| align=right|9,22|| align=right|5,351||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83276)||2001 RJ83|| align=right|14,8|| align=right|3,108|| align=right|0,040|| align=right|8,91|| align=right|5,477||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83277)||2001 RX83|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,032|| align=right|4,13|| align=right|4,277||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83278)||2001 RQ84|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,073|| align=right|5,13|| align=right|4,414||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83279)||2001 RC86|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,193|| align=right|4,22|| align=right|4,209||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83280)||2001 RD86|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,180|| align=right|1,15|| align=right|3,815||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83281)||2001 RH86|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,051|| align=right|9,77|| align=right|5,345||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83282)||2001 RD88|| align=right|14,3|| align=right|3,198|| align=right|0,157|| align=right|2,78|| align=right|5,718||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83283)||2001 RY88|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,259|| align=right|5,96|| align=right|4,086||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83284)||2001 RJ89|| align=right|14,7|| align=right|3,006|| align=right|0,086|| align=right|9,81|| align=right|5,212||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83285)||2001 RV89|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,045|| align=right|4,60|| align=right|4,698||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83286)||2001 RF90|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,090|| align=right|4,59|| align=right|4,456||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83287)||2001 RQ90|| align=right|14,7|| align=right|3,190|| align=right|0,086|| align=right|5,54|| align=right|5,698||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83288)||2001 RH91|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,127|| align=right|6,00|| align=right|5,625||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83289)||2001 RR91|| align=right|14,7|| align=right|3,136|| align=right|0,098|| align=right|16,25|| align=right|5,552||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83290)||2001 RF92|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,061|| align=right|0,98|| align=right|4,543||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83291)||2001 RH92|| align=right|17,0|| align=right|2,627|| align=right|0,096|| align=right|1,06|| align=right|4,258||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83292)||2001 RD94|| align=right|14,3|| align=right|3,189|| align=right|0,032|| align=right|16,11|| align=right|5,694||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83293)||2001 RL94|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,069|| align=right|8,15|| align=right|5,313||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83294)||2001 RD99|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,073|| align=right|9,18|| align=right|5,433||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83295)||2001 RP100|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|5,51|| align=right|3,665||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83296)||2001 RB101|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,062|| align=right|5,36|| align=right|4,515||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83297)||2001 RP101|| align=right|14,6|| align=right|3,229|| align=right|0,167|| align=right|2,80|| align=right|5,800||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83298)||2001 RJ102|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,085|| align=right|12,01|| align=right|4,400||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83299)||2001 RB103|| align=right|15,6|| align=right|3,087|| align=right|0,128|| align=right|1,52|| align=right|5,423||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83300)||2001 RQ103|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,049|| align=right|4,51|| align=right|4,539||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83301)||2001 RJ104|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,187|| align=right|3,33|| align=right|3,664||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83302)||2001 RH106|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,124|| align=right|1,75|| align=right|5,597||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83303)||2001 RR106|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,136|| align=right|2,43|| align=right|3,845||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83304)||2001 RA108|| align=right|14,9|| align=right|3,132|| align=right|0,036|| align=right|6,00|| align=right|5,542||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83305)||2001 RS108|| align=right|15,5|| align=right|2,950|| align=right|0,100|| align=right|1,68|| align=right|5,065||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83306)||2001 RR109|| align=right|16,3|| align=right|2,671|| align=right|0,045|| align=right|3,68|| align=right|4,364||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83307)||2001 RJ111|| align=right|15,3|| align=right|2,859|| align=right|0,063|| align=right|6,88|| align=right|4,832||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83308)||2001 RJ112|| align=right|15,1|| align=right|2,716|| align=right|0,096|| align=right|10,37|| align=right|4,476||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83309)||2001 RH113|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,038|| align=right|6,80|| align=right|4,474||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83310)||2001 RV113|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,151|| align=right|3,21|| align=right|5,277||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83311)||2001 RD114|| align=right|15,0|| align=right|2,891|| align=right|0,017|| align=right|3,38|| align=right|4,916||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83312)||2001 RF114|| align=right|15,3|| align=right|3,083|| align=right|0,149|| align=right|5,44|| align=right|5,413||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83313)||2001 RK115|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,024|| align=right|2,50|| align=right|4,878||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83314)||2001 RP115|| align=right|14,7|| align=right|2,952|| align=right|0,041|| align=right|3,17|| align=right|5,070||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83315)||2001 RW118|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,051|| align=right|9,35|| align=right|5,649||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83316)||2001 RK119|| align=right|16,6|| align=right|2,648|| align=right|0,085|| align=right|4,74|| align=right|4,309||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83317)||2001 RQ121|| align=right|14,3|| align=right|3,106|| align=right|0,068|| align=right|2,61|| align=right|5,474||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83318)||2001 RG122|| align=right|15,0|| align=right|2,858|| align=right|0,060|| align=right|2,67|| align=right|4,830||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83319)||2001 RL124|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,030|| align=right|10,05|| align=right|5,113||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83320)||2001 RO124|| align=right|15,9|| align=right|2,848|| align=right|0,049|| align=right|2,62|| align=right|4,805||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83321)||2001 RS124|| align=right|14,8|| align=right|3,052|| align=right|0,139|| align=right|8,78|| align=right|5,331||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83322)||2001 RU124|| align=right|15,4|| align=right|2,945|| align=right|0,079|| align=right|2,34|| align=right|5,054||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83323)||2001 RE125|| align=right|15,2|| align=right|3,019|| align=right|0,125|| align=right|9,14|| align=right|5,245||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83324)||2001 RX127|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,037|| align=right|10,58|| align=right|4,586||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83325)||2001 RE128|| align=right|14,4|| align=right|3,039|| align=right|0,026|| align=right|10,57|| align=right|5,297||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83326)||2001 RF128|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,013|| align=right|3,97|| align=right|4,446||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83327)||2001 RJ128|| align=right|15,5|| align=right|2,911|| align=right|0,103|| align=right|3,30|| align=right|4,965||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83328)||2001 RR128|| align=right|15,0|| align=right|3,063|| align=right|0,172|| align=right|11,33|| align=right|5,359||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83329)||2001 RR130|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,110|| align=right|8,25|| align=right|4,629||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83330)||2001 RC131|| align=right|14,9|| align=right|2,913|| align=right|0,045|| align=right|2,33|| align=right|4,971||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83331)||2001 RG131|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,049|| align=right|4,69|| align=right|5,406||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83332)||2001 RN131|| align=right|14,4|| align=right|2,828|| align=right|0,063|| align=right|3,17|| align=right|4,756||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83333)||2001 RU131|| align=right|16,5|| align=right|2,677|| align=right|0,107|| align=right|3,66|| align=right|4,379||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83334)||2001 RW131|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,138|| align=right|3,45|| align=right|4,106||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83335)||2001 RE132|| align=right|15,2|| align=right|3,111|| align=right|0,169|| align=right|5,20|| align=right|5,486||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83336)||2001 RZ132|| align=right|14,8|| align=right|2,724|| align=right|0,045|| align=right|4,97|| align=right|4,494||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83337)||2001 RG133|| align=right|14,3|| align=right|2,830|| align=right|0,071|| align=right|6,44|| align=right|4,760||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83338)||2001 RH134|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,110|| align=right|10,00|| align=right|5,407||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83339)||2001 RB135|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,142|| align=right|4,23|| align=right|3,711||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83340)||2001 RJ135|| align=right|15,8|| align=right|2,767|| align=right|0,061|| align=right|4,22|| align=right|4,601||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83341)||2001 RD136|| align=right|14,8|| align=right|2,791|| align=right|0,043|| align=right|4,82|| align=right|4,663||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83342)||2001 RG136|| align=right|14,5|| align=right|3,101|| align=right|0,188|| align=right|10,05|| align=right|5,460||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83343)||2001 RU136|| align=right|15,1|| align=right|2,979|| align=right|0,081|| align=right|10,37|| align=right|5,140||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83344)||2001 RU139|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,177|| align=right|2,20|| align=right|5,411||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83345)||2001 RY140|| align=right|14,0|| align=right|3,339|| align=right|0,132|| align=right|5,74|| align=right|6,101||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83346)||2001 RD141|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,125|| align=right|5,83|| align=right|4,598||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83347)||2001 RM141|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,039|| align=right|10,76|| align=right|5,322||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83348)||2001 RO145|| align=right|15,0|| align=right|3,181|| align=right|0,051|| align=right|9,69|| align=right|5,672||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83349)||2001 RR146|| align=right|15,2|| align=right|2,661|| align=right|0,100|| align=right|13,40|| align=right|4,341||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83350)||2001 RZ146|| align=right|14,8|| align=right|3,018|| align=right|0,076|| align=right|11,11|| align=right|5,241||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83351)||2001 RG147|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,128|| align=right|11,29|| align=right|4,339||MBA||9. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83352)||2001 RT148|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,043|| align=right|14,70|| align=right|4,113||MBA||10. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83353)||2001 RT149|| align=right|15,1|| align=right|2,965|| align=right|0,054|| align=right|10,71|| align=right|5,105||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83354)||2001 RB151|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,097|| align=right|13,24|| align=right|5,146||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83355)||2001 RN151|| align=right|14,1|| align=right|3,046|| align=right|0,078|| align=right|11,34|| align=right|5,316||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83356)||2001 RF153|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,068|| align=right|11,32|| align=right|4,501||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83357)||2001 RK153|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,167|| align=right|7,98|| align=right|5,478||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83358)||2001 RJ154|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,203|| align=right|14,41|| align=right|4,690||MBA||4. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83359)||2001 RA155|| align=right|14,8|| align=right|2,970|| align=right|0,028|| align=right|11,55|| align=right|5,118||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|[[83360 Catalina]]||2001 SH|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,196|| align=right|12,40|| align=right|4,428||MBA||16. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83361)||2001 SK|| align=right|13,3|| align=right|3,100|| align=right|0,100|| align=right|8,11|| align=right|5,458||MBA||16. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83362)||2001 SH1|| align=right|14,4|| align=right|3,238|| align=right|0,064|| align=right|21,25|| align=right|5,826||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83363)||2001 SU1|| align=right|15,1|| align=right|2,773|| align=right|0,019|| align=right|4,01|| align=right|4,618||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83364)||2001 SV1|| align=right|15,0|| align=right|3,209|| align=right|0,122|| align=right|5,21|| align=right|5,747||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83365)||2001 SA2|| align=right|14,5|| align=right|3,131|| align=right|0,067|| align=right|15,49|| align=right|5,539||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83366)||2001 SF2|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,111|| align=right|16,33|| align=right|5,407||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83367)||2001 SL2|| align=right|15,0|| align=right|2,915|| align=right|0,013|| align=right|2,72|| align=right|4,976||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83368)||2001 SF3|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,040|| align=right|5,19|| align=right|4,561||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83369)||2001 SM3|| align=right|14,7|| align=right|2,880|| align=right|0,099|| align=right|2,60|| align=right|4,888||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83370)||2001 SL4|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,183|| align=right|10,81|| align=right|4,630||MBA||17. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83371)||2001 SQ4|| align=right|14,9|| align=right|3,168|| align=right|0,211|| align=right|1,43|| align=right|5,639||MBA||18. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83372)||2001 SP5|| align=right|15,7|| align=right|2,954|| align=right|0,066|| align=right|3,50|| align=right|5,077||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83373)||2001 SA9|| align=right|13,3|| align=right|3,133|| align=right|0,169|| align=right|21,72|| align=right|5,546||MBA||19. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83374)||2001 SF9|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,132|| align=right|9,10|| align=right|5,519||MBA||19. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83375)||2001 SC12|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,123|| align=right|10,91|| align=right|4,608||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83376)||2001 SD12|| align=right|14,8|| align=right|2,912|| align=right|0,017|| align=right|3,22|| align=right|4,969||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83377)||2001 SW12|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,081|| align=right|1,73|| align=right|4,366||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83378)||2001 SG13|| align=right|15,3|| align=right|3,014|| align=right|0,071|| align=right|1,19|| align=right|5,232||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83379)||2001 SQ13|| align=right|15,0|| align=right|3,007|| align=right|0,031|| align=right|10,10|| align=right|5,214||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83380)||2001 SQ14|| align=right|15,9|| align=right|2,767|| align=right|0,044|| align=right|3,91|| align=right|4,601||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83381)||2001 SW14|| align=right|16,0|| align=right|2,766|| align=right|0,030|| align=right|3,50|| align=right|4,598||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83382)||2001 SE16|| align=right|15,5|| align=right|2,785|| align=right|0,076|| align=right|3,63|| align=right|4,648||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83383)||2001 SG16|| align=right|16,1|| align=right|2,861|| align=right|0,048|| align=right|2,63|| align=right|4,838||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83384)||2001 SQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,939|| align=right|0,011|| align=right|3,06|| align=right|5,038||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83385)||2001 SH17|| align=right|14,6|| align=right|2,913|| align=right|0,021|| align=right|2,01|| align=right|4,970||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83386)||2001 SL18|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,178|| align=right|1,96|| align=right|3,797||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83387)||2001 SS19|| align=right|15,0|| align=right|2,930|| align=right|0,054|| align=right|3,00|| align=right|5,015||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83388)||2001 SV19|| align=right|15,9|| align=right|2,754|| align=right|0,125|| align=right|8,39|| align=right|4,569||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83389)||2001 SQ20|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,208|| align=right|2,76|| align=right|3,630||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83390)||2001 SK21|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,134|| align=right|11,95|| align=right|5,369||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83391)||2001 SH22|| align=right|14,8|| align=right|2,874|| align=right|0,016|| align=right|1,18|| align=right|4,871||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83392)||2001 SU23|| align=right|15,8|| align=right|2,833|| align=right|0,082|| align=right|2,40|| align=right|4,768||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83393)||2001 SM24|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,103|| align=right|1,03|| align=right|4,438||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83394)||2001 SH27|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,076|| align=right|2,81|| align=right|5,596||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83395)||2001 SP27|| align=right|15,0|| align=right|3,123|| align=right|0,095|| align=right|5,79|| align=right|5,519||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83396)||2001 SU27|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,013|| align=right|2,79|| align=right|4,419||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83397)||2001 SN28|| align=right|15,2|| align=right|2,926|| align=right|0,018|| align=right|2,86|| align=right|5,005||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83398)||2001 SF29|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,066|| align=right|1,78|| align=right|5,498||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83399)||2001 SS30|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,198|| align=right|17,48|| align=right|5,578||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83400)||2001 SS32|| align=right|15,5|| align=right|2,750|| align=right|0,143|| align=right|5,01|| align=right|4,560||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83401)||2001 SU32|| align=right|15,3|| align=right|3,052|| align=right|0,144|| align=right|10,67|| align=right|5,330||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83402)||2001 SC33|| align=right|14,8|| align=right|2,879|| align=right|0,029|| align=right|1,99|| align=right|4,884||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83403)||2001 SK33|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,141|| align=right|0,73|| align=right|4,255||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83404)||2001 ST33|| align=right|14,9|| align=right|2,924|| align=right|0,056|| align=right|1,75|| align=right|4,999||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83405)||2001 SD35|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,063|| align=right|6,27|| align=right|4,463||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83406)||2001 SF35|| align=right|15,2|| align=right|2,842|| align=right|0,078|| align=right|3,30|| align=right|4,791||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83407)||2001 SO36|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,082|| align=right|4,10|| align=right|4,419||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83408)||2001 SU36|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,214|| align=right|10,96|| align=right|4,189||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83409)||2001 SE37|| align=right|14,6|| align=right|2,865|| align=right|0,047|| align=right|2,59|| align=right|4,850||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83410)||2001 SN37|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,103|| align=right|9,24|| align=right|4,580||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83411)||2001 SE38|| align=right|14,4|| align=right|3,072|| align=right|0,090|| align=right|10,07|| align=right|5,382||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83412)||2001 SW38|| align=right|15,4|| align=right|3,030|| align=right|0,097|| align=right|2,73|| align=right|5,273||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83413)||2001 SZ38|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,040|| align=right|2,77|| align=right|5,548||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83414)||2001 SA39|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,085|| align=right|2,72|| align=right|4,595||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83415)||2001 SR40|| align=right|13,5|| align=right|3,237|| align=right|0,143|| align=right|18,59|| align=right|5,823||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83416)||2001 SH41|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,202|| align=right|15,80|| align=right|5,632||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83417)||2001 ST41|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,047|| align=right|3,51|| align=right|5,668||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83418)||2001 SG42|| align=right|15,6|| align=right|2,913|| align=right|0,089|| align=right|3,15|| align=right|4,970||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83419)||2001 SA43|| align=right|15,8|| align=right|2,652|| align=right|0,027|| align=right|2,82|| align=right|4,318||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83420)||2001 SH43|| align=right|15,7|| align=right|3,088|| align=right|0,039|| align=right|0,07|| align=right|5,425||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83421)||2001 ST43|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,162|| align=right|4,40|| align=right|4,681||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83422)||2001 SV43|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,058|| align=right|2,97|| align=right|4,963||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83423)||2001 SA44|| align=right|14,4|| align=right|2,996|| align=right|0,047|| align=right|11,60|| align=right|5,186||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83424)||2001 SC44|| align=right|16,0|| align=right|2,469|| align=right|0,126|| align=right|4,53|| align=right|3,879||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83425)||2001 SP44|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,161|| align=right|2,06|| align=right|5,717||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83426)||2001 SS44|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,175|| align=right|8,09|| align=right|5,502||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83427)||2001 SV44|| align=right|14,7|| align=right|2,911|| align=right|0,082|| align=right|3,28|| align=right|4,967||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83428)||2001 SR45|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,052|| align=right|5,83|| align=right|5,407||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83429)||2001 SG46|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,193|| align=right|5,37|| align=right|3,700||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83430)||2001 SN46|| align=right|15,1|| align=right|2,975|| align=right|0,087|| align=right|2,35|| align=right|5,130||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83431)||2001 SR47|| align=right|13,5|| align=right|3,251|| align=right|0,066|| align=right|6,90|| align=right|5,862||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83432)||2001 SE48|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,121|| align=right|4,86|| align=right|4,492||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83433)||2001 SH50|| align=right|16,2|| align=right|2,522|| align=right|0,201|| align=right|5,15|| align=right|4,004||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83434)||2001 SY50|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,234|| align=right|5,86|| align=right|4,076||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83435)||2001 SO53|| align=right|14,1|| align=right|3,004|| align=right|0,080|| align=right|9,88|| align=right|5,206||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83436)||2001 SY54|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,063|| align=right|10,01|| align=right|5,447||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83437)||2001 SE55|| align=right|13,7|| align=right|3,200|| align=right|0,106|| align=right|7,01|| align=right|5,723||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83438)||2001 SN55|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,150|| align=right|9,24|| align=right|4,125||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83439)||2001 SJ56|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,105|| align=right|11,12|| align=right|5,601||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83440)||2001 SK56|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,019|| align=right|9,37|| align=right|4,582||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83441)||2001 SL56|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,040|| align=right|11,81|| align=right|5,550||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83442)||2001 ST56|| align=right|15,2|| align=right|3,021|| align=right|0,085|| align=right|10,16|| align=right|5,250||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83443)||2001 SF57|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,086|| align=right|10,65|| align=right|5,128||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83444)||2001 SA58|| align=right|15,0|| align=right|2,967|| align=right|0,108|| align=right|10,90|| align=right|5,109||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83445)||2001 SF58|| align=right|14,5|| align=right|2,976|| align=right|0,087|| align=right|9,83|| align=right|5,133||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83446)||2001 SL58|| align=right|15,4|| align=right|3,055|| align=right|0,125|| align=right|1,01|| align=right|5,340||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83447)||2001 SX58|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,108|| align=right|10,75|| align=right|5,153||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83448)||2001 SX59|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,049|| align=right|15,71|| align=right|5,530||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83449)||2001 SM60|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,069|| align=right|5,72|| align=right|4,621||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83450)||2001 SP60|| align=right|15,3|| align=right|3,057|| align=right|0,124|| align=right|1,60|| align=right|5,345||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83451)||2001 SR60|| align=right|14,0|| align=right|3,210|| align=right|0,154|| align=right|8,08|| align=right|5,749||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83452)||2001 SG62|| align=right|14,2|| align=right|3,421|| align=right|0,164|| align=right|17,00|| align=right|6,327||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83453)||2001 SS62|| align=right|15,3|| align=right|2,878|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,881||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83454)||2001 SY62|| align=right|14,5|| align=right|3,238|| align=right|0,092|| align=right|6,80|| align=right|5,824||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83455)||2001 SB63|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,080|| align=right|5,81|| align=right|4,683||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83456)||2001 SD63|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,044|| align=right|5,84|| align=right|5,042||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83457)||2001 SG63|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,053|| align=right|2,80|| align=right|5,058||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83458)||2001 SN63|| align=right|15,6|| align=right|2,554|| align=right|0,166|| align=right|2,79|| align=right|4,080||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83459)||2001 SS64|| align=right|14,2|| align=right|3,031|| align=right|0,095|| align=right|11,63|| align=right|5,277||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83460)||2001 SQ65|| align=right|14,8|| align=right|2,714|| align=right|0,081|| align=right|5,20|| align=right|4,470||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83461)||2001 SV66|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,155|| align=right|11,88|| align=right|4,122||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83462)||2001 SC68|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,175|| align=right|12,41|| align=right|4,295||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83463)||2001 SP69|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,145|| align=right|12,09|| align=right|4,293||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|83464 Irishmccalla||2001 SM73|| align=right|14,3|| align=right|2,944|| align=right|0,160|| align=right|10,84|| align=right|5,051||MBA||19. september 2001||Goodricke-Pigott||R. Tucker
|-
|(83465)||2001 SV74|| align=right|14,5|| align=right|3,134|| align=right|0,131|| align=right|10,01|| align=right|5,546||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83466)||2001 SB75|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,084|| align=right|9,66|| align=right|5,601||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83467)||2001 SE75|| align=right|14,6|| align=right|2,929|| align=right|0,033|| align=right|4,87|| align=right|5,012||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83468)||2001 SP75|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,035|| align=right|8,65|| align=right|5,144||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83469)||2001 SV75|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,234|| align=right|16,29|| align=right|4,270||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83470)||2001 SF76|| align=right|15,4|| align=right|2,816|| align=right|0,081|| align=right|4,52|| align=right|4,724||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83471)||2001 SO76|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,016|| align=right|5,31|| align=right|4,546||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83472)||2001 SG78|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,070|| align=right|0,10|| align=right|5,464||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83473)||2001 SA79|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,096|| align=right|11,52|| align=right|5,373||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83474)||2001 SS79|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,146|| align=right|4,57|| align=right|5,248||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83475)||2001 SL80|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,146|| align=right|16,14|| align=right|5,621||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83476)||2001 SL81|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,034|| align=right|9,65|| align=right|5,336||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83477)||2001 SD82|| align=right|14,0|| align=right|3,420|| align=right|0,126|| align=right|7,36|| align=right|6,324||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83478)||2001 ST83|| align=right|15,7|| align=right|3,003|| align=right|0,080|| align=right|9,99|| align=right|5,202||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83479)||2001 SW83|| align=right|15,4|| align=right|3,092|| align=right|0,098|| align=right|2,21|| align=right|5,436||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83480)||2001 SE86|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,114|| align=right|2,28|| align=right|4,648||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83481)||2001 SO88|| align=right|16,0|| align=right|2,867|| align=right|0,079|| align=right|1,02|| align=right|4,855||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83482)||2001 SO90|| align=right|14,7|| align=right|3,187|| align=right|0,041|| align=right|9,59|| align=right|5,689||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83483)||2001 SC93|| align=right|15,6|| align=right|2,987|| align=right|0,060|| align=right|0,93|| align=right|5,162||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83484)||2001 SH93|| align=right|15,3|| align=right|3,154|| align=right|0,144|| align=right|4,63|| align=right|5,601||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83485)||2001 SY95|| align=right|15,4|| align=right|3,108|| align=right|0,090|| align=right|4,35|| align=right|5,478||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83486)||2001 SK97|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,197|| align=right|8,06|| align=right|5,421||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83487)||2001 SY97|| align=right|15,1|| align=right|3,029|| align=right|0,039|| align=right|9,02|| align=right|5,271||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83488)||2001 SK105|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,109|| align=right|16,37|| align=right|5,528||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83489)||2001 SW105|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,161|| align=right|7,73|| align=right|5,453||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83490)||2001 SB106|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,105|| align=right|8,92|| align=right|5,122||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83491)||2001 SA107|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,110|| align=right|23,17|| align=right|5,617||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83492)||2001 SE107|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,078|| align=right|14,09|| align=right|4,388||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83493)||2001 SN111|| align=right|13,7|| align=right|3,005|| align=right|0,190|| align=right|10,04|| align=right|5,208||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83494)||2001 SZ113|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,063|| align=right|3,04|| align=right|4,524||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83495)||2001 ST114|| align=right|14,6|| align=right|3,051|| align=right|0,115|| align=right|17,41|| align=right|5,329||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83496)||2001 SJ115|| align=right|15,7|| align=right|2,849|| align=right|0,049|| align=right|1,13|| align=right|4,808||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83497)||2001 SV116|| align=right|14,0|| align=right|2,998|| align=right|0,120|| align=right|10,01|| align=right|5,190||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83498)||2001 SY116|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,119|| align=right|7,00|| align=right|4,288||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83499)||2001 SJ117|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,058|| align=right|5,39|| align=right|4,366||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83500)||2001 SA118|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,033|| align=right|6,01|| align=right|4,505||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov